Магејитос има више значења:

 Магејитос (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Магејитос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Магејитос (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Магејитос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магејитос (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Магејитос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику